

Miejscowości

Austria 
 Steinbach am Attersee – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck
 Steinbach am Ziehberg – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Kirchdorf an der Krems
 Steinbach an der Steyr – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Kirchdorf an der Krems

Francja 
 Steinbach – gmina

Kanada 
 Steinbach – miasto

Niemcy

Badenia-Wirtembergia 
 Steinbach – dzielnica Baden-Baden

Bawaria 
 Steinbach am Wald – gmina w powiecie Kronach

Hesja 
 Steinbach (Taunus) – miasto w powiecie Hochtaunus

Nadrenia-Palatynat 
 Steinbach – gmina w powiecie Rhein-Hunsrück
 Steinbach am Donnersberg – gmina w powiecie Donnersberg
 Steinbach am Glan – gmina w powiecie Kusel

Saksonia 
 Steinbach – dzielnica Rothenburg/O.L.

Turyngia 
 Steinbach – dzielnica Bad Liebensteinu
 Steinbach – gmina w powiecie Eichsfeld
 Steinbach-Hallenberg – miasto w powiecie Schmalkalden-Meiningen

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Kamieńczyk
 Podła Góra

Osoby 
 Erika Steinbach – niemiecka polityk
 Petre Steinbach – rumuński piłkarz
 Wolfgang Steinbach – niemiecki piłkarz

Inne 
 Steinbach – były urząd